Kap Freeman ist der Name folgender Landspitzen:

 Kap Freeman (Grahamland) in Grahamland, Antarktika
 Kap Freeman (Sturge Island) auf Sturge Island, Balleny-Inseln, Antarktika
 Kap Freeman (British Columbia) im Skeena-Queen Charlotte Regional District, British Columbia, Kanada